Raffatjärnarna är en sjövarandra näraliggande sjöar i Krokoms kommun i Jämtland och ingår i 
Raffatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714016-142194), sjö i Krokoms kommun 
Raffatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 714023-142143), sjö i Krokoms kommun 

Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Krokoms kommun